Buke ist die Bezeichnung für:

 Buke (Adel), japanischer Schwertadel, aus dem die Samurai hervorgingen
 Buke (Altenbeken), Ortsteil der Gemeinde Altenbeken im Landkreis Paderborn in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Boeke